Stanisław Zięba ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Zięba (Biathlet) (1928–2010), polnischer Biathlet und Biathlontrainer
 Stanisław Zięba (Politiker, 1933) (* 1933), polnischer Politiker (ZSL), Mitglied des Sejm
 Stanisław Zięba (Politiker, 1934) (* 1934), polnischer Agrotechniker und Politiker (KPP), Minister für Landwirtschaft
 Stanisław Zięba (Politiker, 1947) (* 1947), polnischer Politiker (Bürgerplattform), Stadtrat von Krakau